Saint-Ferréol (Haute-Savoie)
 Saint-Ferréol-de-Comminges, Haute-Garonne
 Saint-Ferréol-des-Côtes, Puy-de-Dôme

Geografie (overige)
 Saint-Ferréol (Haute-Garonne), plaats in Haute-Garonne, gemeente Revel

Heiligen
Ferreolus van Besançon
Ferreolus van Grenoble
Ferreolus van Limoges
Ferreolus van Uzès
Ferreolus van Wenen